Pin parasol du Japon est un nom vernaculaire ambigu  en français :
Sciadopitys verticillata : le « Pin parasol du Japon »
Pinus densiflora : Pin rouge du Japon, parfois appelé Pin parasol du Japon

Nom de plante ambigu